Carl Pistor ist der Name folgender Personen:
 Carl Pistor (1780–1863), deutscher Schauspieler, siehe Karl Pistor (Schauspieler)
 Carl Philipp Heinrich Pistor (1778–1847), deutscher Erfinder, Pionier der optischen Telegrafie
 Carl Pistor (Ingenieur) (1850–1908), deutscher Ingenieur und Chemiker

Siehe auch
 Karl Pistor
 Karl Pistorius